Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Mesnil :
 Gare de Mesnil-Clinchamps ;
 Gare de Mesnil-Mauger ;
 Gare du Mesnil-Villement-Pont-des-Vers ;
 Gare du Blanc-Mesnil.

Mesnil